Capáez – circoscrizione di Adjuntas
Capáez – circoscrizione di Hatillo